Юрай Куцка — словацький футболіст, півзахисник італійського клубу «Мілан» та національної збірної Словаччини.
 Петер Куцка — угорський поет, письменник-фантаст, літературний критик, упорядник антологій, кіносценарист.